

Astronomia 
 279397 Dombeck – asteroide della fascia principale

Persone 
 Carola Dombeck – ex ginnasta tedesca
 Stanislas Dombeck – calciatore francese, centrocampista